Anisidine is een aromatische stof bestaande uit een benzeenring waarop een methoxygroep (-OCH3) en een aminogroep (-NH2) zijn gehecht. Anisidine is bijgevolg anisol met een bijkomende aminogroep, of aniline met een bijkomende methoxygroep; daarom wordt de stof ook respectievelijk aminoanisol of methoxyaniline genoemd. Naargelang de relatieve positie van de amino- en methoxygroep op de benzeenring bekomt men drie structuurisomeren: resp. ortho- (o-) of 2-anisidine, meta- (m-) of 3-anisidine en para- (p-) of 4-anisidine.

Toepassingen
Anisidines vinden vooral toepassing als tussenproducten bij de synthese van azokleurstoffen en farmaceutische stoffen.

Toxicologie en veiligheid 
2- en 3-anisidine zijn geelachtige vloeistoffen; 4-anisidine bezit door zijn symmetrie een hoger smeltpunt en is bij omgevingstemperatuur een vaste stof. Alle drie de stoffen zijn in meer of mindere mate giftig; 2-anisidine is ook een mogelijk kankerverwekkende stof.

Externe links
 
 
 

Anisolderivaat
Fenylamine